Le Tyran oriflamme (Griseotyrannus aurantioatrocristatus) est une espèce de passereau placée dans la famille des Tyrannidae. C'est la seule espèce du genre Griseotyrannus.

Systématique et distribution 
Cet oiseau est représenté par deux sous-espèces selon  :
 Griseotyrannus aurantioatrocristatus pallidiventris (Hellmayr, 1929) : est du Brésil (du rio Tapajós au nord de l'État de Goiás et à celui de Piauí) ;
 Griseotyrannus aurantioatrocristatus aurantioatrocristatus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) : zone allant de la Bolivie au nord de l'Argentine et au sud du Brésil ; il passe les hivers plus au nord, à l'ouest de l'Amazonie.

Liens externes

Références 

Tyrannidae
Oiseau d'Amérique du Sud